Petit Trou kan syfta på:

Dominikanska republiken 

 Enriquillo (ort), Barahona,

Haiti 

 Petit Trou de Nippes (ort),